Die Hershey Bears sind eine Eishockeymannschaft in der American Hockey League. Sie spielen in Hershey, Pennsylvania, USA im Giant Center (10.500 Plätze). Sie sind das Farmteam der Washington Capitals. Ihr Farmteam sind die in der ECHL spielenden South Carolina Stingrays.

Geschichte 
Bereits in den 1930er-Jahren wurde in Hershey Amateur-Eishockey zwischen College-Teams gespielt. In der Saison 1931/1932 trug das Team vom Swathmore A.C. seine Spiele in der Stadt aus. Der große Zuschauerandrang veranlasste Milton S. Hershey und John B. Sollenberger, ein eigenes Team zu gründen, welches zunächst in der Amateur Hockey League gegen Mannschaften aus der Gegend spielte. Seit 1936 besitzt diese Mannschaft offiziell den Beinamen Bears.

Ebenfalls 1936 zog man in die neue Halle, die Hersheypark Arena, um und zwei Jahre später schloss man sich der American Hockey League (AHL) an. Die Hershey Bears sind damit das älteste, dauerhaft bestehende Team der AHL und auch das erfolgreichste mit aktuell elf Calder-Cup-Siegen.

Einen weiteren Titel feierten die Bears im Juni 2006, als sie im Finale die Milwaukee Admirals in sechs Spielen besiegten. Nachdem sie zuvor zweimal in Folge die Play-offs verpasst hatten, schlugen sie in den ersten beiden Runden zunächst die Norfolk Admirals und die Wilkes-Barre/Scranton Penguins in jeweils vier Spielen. Im Eastern Conference-Finale bezwangen sie die Portland Pirates in der Verlängerung des siebten Spiels durch ein Tor von Eric Fehr. Im Anschluss gewannen sie den Cup gegen Milwaukee.

Sowohl die Saison 2008/09 als auch die Saison 2009/10 beendeten die Hershey Bears jeweils mit dem Titelgewinn.

Saisonstatistiken 

Legende: GP = gespielte Spiele, W = gewonnene Spiele, L = verlorene Spiele, T = unentschiedene Spiele, OL = nach Verlängerung verlorene Spiele, SOL = nach Penalty-Schießen verlorene Spiele, GF = geschossene Tore, GA = kassierte Tore, PTS = Punkte

Vereins-Rekorde 
Tore: 60, Alexandre Giroux (2008/09)
Vorlagen: 89, George Sullivan (1953/54)
Punkte: 124, Tim Tookey (1986/87)
Strafminuten: 432, Steve Martinson (1985/86)
Gegentore-Schnitt: 1.98, Alfie Moore (1938/39)
Gehaltene Schüsse (%):
Tore (Karriere): 260, Dunc Fisher
Vorlagen (Karriere): 636, Mike Nykoluk
Punkte (Karriere): 808, Mike Nykoluk
Strafminuten (Karriere): 1519, Mike Stothers
Gewonnene Spiele eines Torhüters (Karriere): 226, Gordie Henry
Shutouts (Karriere): 29, Nick Damore
Spiele (Karriere): 972, Mike Nykoluk

Weblinks 

 Offizielle Website
 Hershey Bears (AHL) bei hockeydb.com
 Hershey Bears (IAHL) bei hockeydb.com
 Hershey Bears bei eliteprospects.com

 
Eishockeyverein (Eastern Hockey League)
Eishockeyverein (American Hockey League)
Organisation (Hershey, Pennsylvania)
Gegründet 1938
Sportverein (Pennsylvania)
Milton S. Hershey